Список муравьёв Монголии включает все виды муравьёв (семейство Formicidae, отряд Hymenoptera), обитающих в Монголии. Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон. В настоящее время в фауне Монголии обнаружено около 75 видов из 17 родов муравьёв.

Состав мирмекофауны

Camponotus

Cardiocondyla

Cataglyphis

Crematogaster

Dolichoderus

Formica 
 

  [male only]

Harpagoxenus

Lasius

Leptothorax

Messor

Myrmica

Plagiolepis

Polyergus

Proformica

Tapinoma

Temnothorax

Tetramorium

См. также 
 Список видов муравьёв Киргизии
 Список муравьёв Японии
 Список муравьёв Израиля

Примечания

Литература 
 Aibek, U. & Yamane, S. 2010. Discovery of the subgenus Austrolasius and Dendrolasius of the ant genus Lasius (Hymenoptera, Formicidae) from Mongolia. Japanese Journal of Systematic Entomology 16: 197—202.
 Martin Pfeiffer, Roland Schultz, Alexander Radchenko, Seiki Yamane, Michal Woyciechowski, Aibek Ulypan & Bernhard Seifert, 2006. A Critical Checklist of the Ants of Mongolia (Hymenoptera: Formicidae). Bonner Zoologische Beitrage 55: 1-8.
 Yamane, S. & Aibek, U. 2012. Distribution of Myrmica species (Hymenoptera, Formicidae) in Mongolia. Jpn. J. Syst. Ent. 18, 171—185.

Ссылки 
 Муравьи Монголии

Списки:Монголия
Монголия
Фауна Монголии
Списки насекомых Азии